Decorazione d'onore generale (Assia)
Decorazione d'onore generale (Prussia)